Un skip est une benne roulant sur un plan incliné et qui se vidange par basculement.

Surnom 
Skip est aussi un surnom anglo-saxon fréquent. Plusieurs personnalités ont été connues ainsi :
 Skip James, bluesman américain
 Skip Spence, musicien canadien
 Skip Barber, pilote automobile américain
 Skip Homeier, acteur et réalisateur américain

Voir aussi 
 Mon chien Skip, film américain, réalisé par Jay Russell
 Skip list (liste à enjambements) est une structure de données probabiliste
 Skip, poudre à lessiver de Unilever
 Skip, studio de développement de jeux vidéo
 (1884) Skip, un astéroïde

Toponyme 
 , un village et une paroisse civile  dans le Yorkshire de l'Est en Angleterre, au contact de la Mer du Nord.
Surnom